Lo spettro (Le Spectre) – film del 1915 diretto da Louis Feuillade
 Lo spettro – film del 1963 diretto da Riccardo Freda
 Lo spettro (Gjenferd) – romanzo di Jo Nesbø

Pagine correlate 
Spettro